Чемпионат Европы по дзюдо 2001 года проходил в Париже (Франция) 18 — 20 мая.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 Results of the 2001 European Judo Championships (JudoInside.com)

Спорт во Франции в 2001 году
Чемпионаты Европы по дзюдо
Май 2001 года
Международные спортивные соревнования в Париже
2001 год в дзюдо
дзюдо
Чемпионаты Европы во Франции
Международные соревнования по дзюдо во Франции